Haywood County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Haywood (Severní Karolína) – okres státu Severní Karolína
 Haywood (Tennessee) – okres státu Tennessee